Thorfinnsson (en islandais : Þorfinnsson) est un nom à suffixe patronymique scandinave, signifiant « Fils de Thorfinn ». Il est porté notamment par : 

Par ordre chronologique
 Arnfinn Thorfinnsson (), Jarl ou comte des Orcades ;
 Havard Thorfinnsson (), Jarl ou comte des Orcades ;
 Ljotr Thorfinnsson (), Jarl ou comte des Orcades ;
 Hlodvir Thorfinnsson (), Jarl ou comte des Orcades ;
 Snorri Thorfinnsson (), premier enfant blanc né en Amérique ;
 Paul Thorfinnsson (), co-comte des Orcades entre 1065 et 1098, conjointement avec son frère Erlend Thorfinnsson ;
 Erlend Thorfinnsson (), co-comte des Orcades entre 1065 et 1098, conjointement avec son frère Paul Thorfinnsson ;
  (né en 1979), joueur d'échecs islandais ;
 Bragi Thorfinnsson (né en 1981), joueur d'échecs islandais.